Lands End, Land’s End oder Cape Land’s End u. ä. bezeichnet:

 Land’s End, Landzunge in Großbritannien
 Land’s End (Antarktika), Landspitze an der Georg-V.-Küste, Ostantarktika
 Lands End (Prince Patrick Island), auch Cape Land's End, Westspitze der Prinz-Patrick-Insel im arktischen Archipel von Kanada
 Land’s End (Bandra), Landzunge und Stadtteil im Stadtviertel Bandra von Mumbai, Indien
 El Arco de Cabo San Lucas, auch Lands End, Kap auf Cabo San Lucas, Halbinsel Niederkalifornien, Mexiko 
 Lands End (San Francisco), Landstück im Lincoln Park, San Francisco, Kalifornien, Vereinigten Staaten
 Lands End (Maryland), Vereinigte Staaten

sowie:
 Land’s End Airport, Flugplatz in Cornwall, Großbritannien
 Lands-End-Nunatakker, zwei Nunatakker in der Ross Dependency, Antarktika
 Land’s End Plantation – mehrere Ansiedlungen

Land’s End oder Lands’ End, Weiteres:
 Land’s End (Album), Album von Jimmy Webb (1974)
 Land’s End – Ein heißes Team für Mexiko, US-amerikanische Fernsehserie (1995–1996, Originaltitel Land’s End) 
 Die Vögel II – Die Rückkehr, US-amerikanischer Film von Rick Rosenthal (1994, Originaltitel The Birds II: Land’s End) 

 Lands’ End, US-amerikanisches Textileinzelhandelsunternehmen